Allsvenskan i handboll 1962/1963 vanns av Redbergslids IK, som därmed även blev svenska mästare.

Slutställning

Skytteligan
Rolf Almqvist, Vikingarnas IF/Hans-Åke Nordh, LUGI - 18 matcher, 100 mål

Källor

Fotnoter

Externa länkar

Sport i Sverige 1962
Sport i Sverige 1963
1962/1963
Handbollssäsongen 1962/1963